Диан Дюкре (; род. 1982, , Бельгия) — французская , ,  и .

Биография 
Родилась в Бельгии. Детство провела в Северной Испании, в Стране Басков, обучалась в Париже и Риме. Изучала историю философии в Сорбонне.

В качестве журналистки сотрудничала с несколькими радио- и телестанциями. Работала редактором исторических документальных фильмов о Франции на телеканале France 3. Периодически ведëт передачи на радио Europe 1. В 2009 году вела «Форум истории» на History Channel.

Творчество 
В январе 2011 года выпустила свою первую книгу «Женщины диктаторов» (Femmes de Dictateur) , ставшую бестселлером во Франции и переведенную на восемнадцать языков мира, в том числе, русский (русское название — «В постели с тираном»). Книга рассказывает историю жён и любовниц наиболее известных лидеров XX века: Ленина, Сталина, Бенито Муссолини, Антониу ди Салазара, Бокасса, Мао Цзэдуна, Николае Чаушеску, Адольфа Гитлера. Продажи тиража до начала 2012 года составили свыше 100 000 экземпляров, попав во все основные списки бестселлеров во Франции.

В 2012 году Дюкре опубликовала вторую часть книги «Женщины диктаторов-2. Опасные связи», также ставшую бестселлером, в которой писательница рассказывает о судьбах сподвижниц Фиделя Кастро, Саддама Хусейна, Хомейни, Слободана Милошевича, Ким Чен Ира и Усамы бен Ладена.

Библиография 
 2011 — Femmes de dictateur, Perrin
 2012 — Femmes de Dictateur 2, Perrin
 2013 — Corpus Equi, Perrin. Первый приз фестиваля La Forêt des livres, фаворит литературного радиошоу Le Masque et la Plume
 2014 — La Chair interdite, Albin Michel
 2014 — Les Derniers Jours des dictateurs, соавтор Эммануэль Хехт, Pocket
 2015 — L'homme idéal existe: il est québécois, Albin Michel
 2016 — Lady Scarface, Perrin
 2017 — Les Indésirables, Flammarion
 2018 — La meilleure façon de marcher est celle du flamant rose, Flammarion

На русском языке 
 2012 — В постели с тираном/ Femmes de dictateur. Издательство: «Книжный клуб «Клуб семейного досуга»
 2012 — В постели с тираном. Книга 2. Опасные связи/ Femmes de dictateur 2. Издательство: Книжный клуб «Клуб семейного досуга»
 2018 — Забытые/ Les Indésirables. Издательство: «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

Примечания

Ссылки 
 Диан Дюкре

Французские писательницы XXI века
Женщины-философы Франции